

Astronomia
 3212 Agricola – asteroide della fascia principale

Onomastica
 Agricola – nome proprio di persona maschile

Persone
 Alessandro Agricola (1445-1506) – musicista di origine tedesca conosciuto anche come Alexander de Alamannia
 Christoph Ludwig Agricola (1667-1719) – pittore tedesco
 Filippo Agricola (1795-1857) – pittore italiano
 Flavio Agricola – console dell'Impero romano del 421 d.C
 Georg Agricola (1494-1555) – filologo, medico e metallurgista tedesco
 Giulia Agricola – moglie dello storico Tacito e figlia di Gneo Giulio Agricola
 Glizio Quinto Attilio Agricola (50 d.C.-110 d.C.) – centurione e comandante dell'Impero romano
 Gneo Giulio Agricola (40 d.C.-93 d.C.) – uomo politico e generale dell'Impero romano
 Sant'Isidoro Agricola (1080-1130) – contadino spagnolo venerato come santo dalla Chiesa cattolica
 Johann Friedrich Agricola (1720-1774) – musicista e scrittore di argomenti musicali tedesco
 Johannes Agricola (1494-1566) – teologo protestante tedesco
 Lucio Virio Agricola – uomo politico dell'Impero romano
 Agricola – figlio dell'imperatore romano d'Occidente Avito
 Luigi Agricola (circa 1750-1821) – pittore italiano
 Martin Agricola (1486-1556) – musicista tedesco
 Mikael Agricola (circa 1509-1557) – riformatore finlandese
 Rudolf Agricola o Rodolphus Agricola Phrisius, pseudonimo di Roelof Huesman (1443-1485) – umanista olandese

 Sant'Agricola (III-IV secolo) – martire con san Vitale
 Sant'Agricola di Avignone (o sant'Agricolo) – vescovo di Avignone dal 660 al 700
 Sesto Calpurnio Agricola (circa 125-169)– uomo politico e militare dell'Impero romano
 Stephan Agricola il Vecchio (circa 1491-1547)– teologo tedesco

Altro 
 AGRICOLA – database di articoli scientifici
 Agricola – gioco da tavolo in stile tedesco di Uwe Rosenberg
 De vita et moribus Iulii Agricolae (o semplicemente Agricola) – opera dello storico latino Tacito
 Giulio Agricola – una delle fermate della Metropolitana di Roma
 Agricolo o agricola – relativo all'agricoltura

Altri progetti